Hammond puede referirse a:
 Hammond, ciudad del condado de Lake, en el estado de Indiana (Estados Unidos).
 El órgano Hammond, instrumento musical basado en los principios del electromagnetismo y de la amplificación a través de altavoces individuales, creado por el inventor estadounidense Laurens Hammond.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personas:
 Albert Louis Hammond (n.1944), cantante y compositor británico.
 Albert Hammond, Jr. (n.1980), músico estadounidense-argentino, hijo del compositor Albert Hammond.
 David Jonathan Hammond (n.1981), más conocido como Didz Hammond, bajista y corista en el grupo The Cooper Temple Clause, y luego en el grupo Dirty Pretty Things.
 Jeffrey Hammond-Hammond (n.1946), artista y músico británico, bajista de Jethro Tull entre 1970 y 1975.
 John Henry Hammond, Jr. (1910-1987), productor musical estadounidense.
 Johnny Hammond (1933-1997), también conocido como John Robert Smith, organista de jazz estadounidense.
 Laurens Hammond (1895-1973), ingeniero e inventor estadounidense.
 Philip Hammond (n.1955), político británico.
 Ray Hammond, escritor y futurólogo británico.
 Richard Mark Hammond (n.1969), presentador británico de televisión.
 Wayne Gordon Hammond (n.1953), estudioso de la vida y las obras de J.R.R.Tolkien.

Además, puede referirse a los siguientes personajes de ficción:
 Ashley Hammond, personaje ficticio de la serie televisiva Power Rangers.
 Evey Hammond, personaje ficticio de la novela gráfica V for Vendetta, creada por Alan Moore y David Lloyd.
 George S. Hammond, personaje ficticio de la serie de televisión Stargate SG-1.
 Héctor Hammond, personaje ficticio del Universo DC.
 John Parker Hammond, personaje ficticio ideado por Michael Crichton para su novela Jurassic Park.